

Arte 
 Tirolo – quadro di Franz Marc, conservato nella Pinacoteca dell'Arte Moderna a Monaco di Baviera

Geografia 
 Tirolo – regione storico-geografica d'Europa
 Tirolo – Land austriaco
 Tirolo – comune italiano in provincia di Bolzano

Storia 

 Contea del Tirolo – stato storico nell'Europa centrale (1140-1919)
 Conti di Tirolo – conti che governarono la Contea del Tirolo
 Casata dei Tirolo-Gorizia – dinastia nobiliare

Altro 
 Castel Tirolo – fortezza situata a Tirolo

Pagine correlate 
 Tirol